Му́ти () — деревня в волости Тори уезда Пярнумаа, Эстония.

География 
Расположена в 24 километрах к северо-востоку от уездного центра — города Пярну. Высота над уровнем моря — 36 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне насчитывалось 66 жителей, из них 64 (97,0 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Мути:

История 
В письменных источниках 1839 года упоминается Mutti.

На военно-топографических картах Российской империи, в состав которой входила Лифляндская губерния (1846–1863), деревня обозначена как Муττи.

В настоящее время деревня известна своим пчеловодческим хутором Месила (Mesila), построенной по частной инициативе площадкой (1200 м2) для дрессировки собак, «школой» щенков и центром разведения и обучения ездовых собак на хуторе Лааси (Laasi).

Топоним 
Как основу для образования топонима лингвисты Института эстонского языка предлагают близкие по звучанию слова mutt : muti, у которых имеется множество значений: «крот», «перепел», «рыболовная снасть», «маленькое существо», «ягодица», «шишка на лбу», «старушонка» и др. Не зная обстоятельств происхождения топонима, трудно сказать, какое из этих слов было взято за основу. Деревня расположена на пригорке, поэтому можно предположить, что основой является слово mutt в значении ягодица, шишка.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Пярнумаа